Дискография группы Simply Red состоит из 10 студийных альбомов, 6 концертных записей, 4 сборников, 1 мини-альбома, 45 синглов, а также включает 43 видеоклипа и 8 видеоальбомов.

Первым синглом Simply Red стала песня «Money’s Too Tight (To Mention)», выпущенная в 1985 году, первый студийный альбом группы назывался Picture Book, и в Великобритании он 5 раз получил статус «платинового». Одним из главных хитов группы стал их следующий сингл «Holding Back The Years» (1986), добравшийся до вершин чартов США и Ирландии, а в Англии занявший 2 строчку. Второй альбом Men and Women был записан в 1987 году, а третья пластинка A New Flame включала второй сингл, ставший популярным в США — «If You Don’t Know Me By Now». Четвёртый альбом Simply Red Stars побил все предыдущие рекорды группы, 12 раз став «платиновым».

Первым синглом, который победил в хит-параде Великобритании, стала песня «Fairground» из пятого по счёту студийного альбома Life.

В общей сложности за период существования группы с 1985 по 2010 год продажи Simply Red составили более 50 миллионов альбомов.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеография

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 

Simply Red